Dom St. Marien steht für:

 Dom St. Marien (Fürstenwalde)
 Dom St. Marien (Gorzów Wielkopolski)
 Dom St. Marien zu Wurzen

Siehe auch:
 Liste von Marienkirchen
 Mariendom